Ohrasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ohrasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,49, long 25,68),  (27 ha)
2. Ohrasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (17 ha)
3. Ohrasaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi,  (3 ha)
4. Ohrasaari (ö i Kajanaland),  (1 ha)
5. Ohrasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (5 ha)
6. Ohrasaari (ö i Kyyjärvi),  (3 ha)
7. Ohrasaari (ö i Jääsjärvi),  (1,4 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar